God Is My Co-Pilot – libro autobiografico di Robert Lee Scott Jr. del 1943
 Le tigri della Birmania (God Is My Co-Pilot) – film del 1945 diretto da Robert Florey e tratto dal libro autobiografico di Robert Lee Scott Jr.
 God Is My Co-Pilot – gruppo musicale queercore statunitense